Paradise Garden – film del 1917 diretto da Fred J. Balshofer
Paradise Garden – documentario del 2014 diretto da Ava Leigh Stewart